Independence puede referirse a:

Independence, álbum del grupo Sex Museum.
Independence Day, película de 1996.
Independence Hall, monumento nacional de Estados Unidos.
 , nombre de diversos buques estadounidenses.

Lugares 
Independence (Alabama)
Independence (California)
Independence (Indiana)
Independence (Iowa)
Independence (Kansas)
Independence (Kentucky)
Independence (Luisiana)
Independence (Minnesota)
Independence (Misisipi)
Independence (Misuri)
Independence (Nueva York)
Independence (Ohio)
Independence (Oregón)
Independence (Texas)
Independence (Utah)
Independence (Virginia)
Independence (Wisconsin)
Condado de Independence, en Arkansas.